Le Sossal est un pays fictif des Royaumes oubliés, monde de campagne pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Survol

Le Sossal est un royaume gelé qu'on trouve près du Grand Glacier.

Les habitants du Sossal sont appelés les sossarhim. Ils sont blonds aux yeux bleus, et s'habillent en blanc, passant ainsi relativement inaperçus dans la neige.
Le pouvoir appartient aux shamans des villages.

On y trouve une cité marchande sur la Grande Mer de Glace, appelée Naupau.

Région des Royaumes oubliés